Батыково — деревня в составе Ненашкинского сельского поселения Клепиковского района Рязанской области в 13 км к северу от города Спас-Клепики.

В исторических документах встречается как деревня Батуково (Бутыково) при озере Белом.

Происхождение названия:  — болото, топь, трясина; др. —  — «низкое, влажное место, низина».

Население

Примечания 

Населённые пункты Клепиковского района